Jean Coulon de Thévenot (, Paris – , Šabata, Bohême centrale) est l'auteur d'une méthode de sténographie.

Biographie 

Pendant ses études il a connu les œuvres de l'abbé Claude Fleury, Pierre Carpentier et de Jean Gruter sur les notes tironiennes. Il conçoit alors l'idée de créer un système qu'il soumet à la considération de l'Académie des sciences de Paris en 1776 sur le conseil d'Alembert. Son idée originale a servi de base à beaucoup d'auteurs. Martí, par exemple, a entrepris son travail en ayant en main cette méthode.

En 1787, dans les Mémoires de la Royale Académie des Sciences, on commente l'œuvre avec ces mots.

Son premier travail, apparu à Paris dans 1802 (année 10 de l'Ere Française), intitulé « Tachygraphie fondée sur les principes du langage de la grammaire et de la géométrie ». Annoté « Présentée à Napoléon Bonaparte, Premier Consul de la République française ».

Jean Coulon de Thévenot faisait partie de la Société des Inventions et Découvertes.

Dès lors, sa vie est développée entre des voyages de publicité, des leçons publiques, et des ventes d'exemplaires.

Par deux fois, Thévenot modifie son alphabet, qui est composé de 20 signes pour les consonnes et 12 pour les voyelles simples, doubles et les sons nasaux de fin de mot. La ligne d'écriture est considérée divisée trois parallèles et les syllabes sont écrites séparément.

Ses « Tableaux tachygraphiques » ont été publiés en 1787.

Coulon de Thévenot a effectué plusieurs charges en rapport avec la sténographie, en travaillant pour Louis XVI, pour La Fayette et pour ce qui est Jacobins, dont les dissertations reprenait dans les assemblées tumultueuses postérieures à la Révolution française. Pendant l'époque de la Terreur il a été dénoncé par un disciple de Bertin et a dû s'enfuir.

En 1797, il a proposé la création du «Corps de Tachygraphes du Parlement de Paris», afin de publier les débats.

Il mourut le , dans l'auberge de Schobata, d'une « fièvre nerveuse », et fut enterré le  dans le cimetière d'Umyslovice, près Podebrad, en Bohème.

Méthode Coulon de Thévenot 

Il y a eu en fait plusieurs méthodes différentes de Coulon de Thévenot. D'abord, il utilisa un alphabet de 7000 mots où à chaque mot correspondrait un caractère abrégé. Puis il inventa un système syllabique, chaque signe désignant une syllabe. En 1782, il changea la base de son système, qui devint alphabétique. L'Académie française des sciences le jugea satisfaisant, et l'auteur n'apporta plus que des abréviations.

Liens externes 

 Tachygraphie fondée sur les principes du langage, de la grammaire et de la géométrie par Jean-Félicité Coulon-Thévenot (1802) sur Gallica

Spécialiste d'écriture abrégée
Naissance en septembre 1754
Naissance à Paris
Décès en décembre 1813
Décès à 59 ans